Saltzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Friedrich Saltzmann I. (1612–1696), deutscher evangelischer Geistlicher 
 Balthasar Friedrich Saltzmann der Jüngere (1644–1703), deutscher evangelischer Geistlicher 
 Carl Saltzmann (1847–1923), deutscher Maler
 Friedrich Zacharias Saltzmann (1731–1801), deutscher Gärtner in Sanssouci 
 Joachim Arndt Saltzmann (1691–1771), deutscher Gärtner in Schloss Charlottenburg

 Otto Saltzmann (1884–1965), deutscher Schauspieler und Opernsänger
 Philipp Saltzmann (1614–1667), deutscher evangelischer Geistlicher 
 Thomas Saltzmann († 1527), Täufer in Straßburg 

Siehe auch:

 Saltzman
 Salzmann
 Salzman